Нисс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нисс, Кристоф (1940—2008) — немецкий художник.
 Нисс-Гольдман, Нина Ильинична (1892—1990) — советский художник и скульптор, педагог, член Общества русских скульпторов, старейший член Союза художников СССР.